Гінденбург () — відомий японський манґака та додзінсі автор.

Вочевидь, узяв собі псевдонів на честь «Гінденбурга» — цепеліна, знищеного відомою катастрофою.

Хоча Гінденбург створював манґи на різні теми, він здебільшого відомий своїми порнографічними роботами, які зазвичай описували перший сексуальний досвід юних хлопчаків(Shotacon) зі старшими жінками. Зображав фетишизм вагітності у сексуально-еротичному світлі, зосереджуючись на графічному змалюванні еякуляції усередину піхви. Теми інцесту і фетишу збільшення грудей також звичайні у роботах Гінденбурга.

Посилання 
 Особистий блог  

Манґаки